Национальный чемпионат I 1977/1978 () — 76-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1977/1978
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1977 году
Спорт в Венгрии в 1978 году